Diamantopoulou ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Diamantopoulou (* 1959), griechische Politikerin (PASOK)
 Lilia Diamantopoulou (* 1981), griechische Neogräzistin und Hochschullehrerin